L'édition 2021 du tournoi de tennis de Bol se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Jasmine Paolini remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Arantxa Rus, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Aliona Bolsova et Katarzyna Kawa.

Faits marquants

Forfaits 
Néant.

Lauréates 
La tête de série N°3 Jasmine Paolini remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale Arantxa Rus.

La paire Aliona Bolsova et Katarzyna Kawa remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 

  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Bol
Sport en Croatie en 2021
Tennis en juin 2021